Robert Munsch (1945-), écrivain américano-canadien et auteur de littérature d'enfance, membre de l’ordre du Canada
 Leopold Munsch (1826-1888), peintre
 Simone Munsch, une psychologue suisse
 Hermine Munsch (1867-1904), femme peintre, fille de Leopold Munsch
 Josef Munsch (1832-1896), peintre Autrichien
 Charles Munsch, arbitre de football
  (1965-), ingénieur du son, acteur, réalisateur artistique et compositeur
 René Henry Munsch (1894-1974), dessinateur français et professeur de calligraphie

Voir aussi